Anders Franzén kan avse någon av följande personer:

Anders Franzén (läkare) (1878–1937)
Anders Franzén (1918–1993), regalskeppet Vasas upptäckare, son till ovannämnde läkare
Anders Franzén (operachef) (född 1949)
Anders Franzén (handbollsspelare) (född 1975)